Paulson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dennis R. Paulson
 Robert Paulson